A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontos szerepet tölt be a Dunaújváros Megyei Jogú Város sportéletében, annak aktív formálásával és szervezésével. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést. A követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a sportolási lehetőségek továbbfejlesztését kiemelt fontosságúnak tartja. Szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán túl támogatója kíván lenni - miközben aktív szerepet vállal - Dunaújváros sportéletének.

Célok 
 A labdarúgás a sportolás népszerűsítése a kispályás labdarúgáson keresztül.
 Más labdarúgó szövetségekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítés és fenntartás.
 A kispályás labdarúgás szerelmeseinek sportolási vagy/és szórakoztatási igényeinek kielégítése.
 A fari play szellemű labdarúgó sport népszerűsítése, faji, vallási és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban.
 Rekreációs sportolási lehetőségek biztosítása.
 A labdarúgás szakmai színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése.
 Sporttanfolyamok szervezése / támogatása.
 A nézők, szurkolók szórakoztatása.
 A legjobbak elismerése, díjazása.
 Egészséges életre való nevelés.
 A sporthagyományok ápolása.

Hitvállalása és küldetésnyilatkozata 
 Szövetségünk célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportolást támogassuk, ehhez az eszközrendszert és az információs hátteret biztosítsuk. A testi-lelki harmónia érdekében fontosnak tartjuk a sport iránti nyitottságot, ezzel elősegítve a város sporthagyományainak ápolását, eddigi eredményeinek megőrzését.  A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontos szerepet tölt be a város sportéletében, annak aktív formálásával és szervezésével. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést. A követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a sportolási lehetőségek továbbfejlesztését kiemelt fontosságúnak tartja. Szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán túl támogatója kíván lenni - miközben aktív szerepet vállal - Dunaújváros sportéletének.  A kitűzött célok megvalósítására törekedve, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tervszerűen kívánja mindazoknak a dunaújvárosi és környékbeli sportolni vágyóknak - azon belül is a kispályás labdarúgást szeretőknek - az igényét kielégíteni, akik ennek a sportnak a hívei. Ebbe a körbe tartoznak a labdarúgást szerető szurkolók és nézők, valamint azok a játékvezetők is, akik ebben a munkában látják a sportolás kihívásait. Hosszú távú célunk, hogy a helyi fiatalokkal megszerettessük a labdarúgást, és ez által a sport szépségeivel, értékéivel megismertessük őket, hogy olyan egészséges felnőtté váljanak, akik ellenfeleiket és csapattársaikat tiszteletben tartják, és a későbbiekben is megtalálják helyüket a sport világában.
 „Mindenki győztes, aki focizik"  Hisszük és valljuk, hogy akit a labdarúgás élménye megfogott azt soha el nem engedi. Hisz aki egyszer felment a pályára és gólt szerzett, az már győztese volt a „labdarúgásnak", ha nem is mérkőzés végén, de legbelül Önmagában bizonyosan.  Hisszük, hogy a labdarúgás - mint a világ legszebb játéka - összekapcsolja az embereket, játékosokat, szurkolókat, nézőket, barátokat, családokat egyszóval mindenkit, akik ebben a játékban valamilyen formában részt vesznek.  Tudjuk, hogy az, aki rendszeres testedzést végez, sportol, az önmaga teljesítményét fokozza, személyiségét formálja, életmódját alakítja, ellenfelét és társát tiszteletben tartja, a kudarcokat elviseli.

Társadalmi szerepvállalása 
 A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: DLSZ) által követett társadalmi felelősségvállalási politika és gyakorlat alapvetően a labdarúgás, a tömegsport népszerűségére alapozódik. E területeken érvényesülnek a DLSZ maga elé kitűzött társadalmi céljai, prioritásai. A Szövetség olyan kezdeményezéseket, javaslatokat, projekteket támogat, illetve segíti azok megvalósítását, amelyek értéket ápolnak vagy teremtenek, közcélúak, megvalósításuk pedig minőségi módon történik. A DLSZ felismerte, hogy a városi labdarúgó bajnokságok szervezése, valamint a sportnapok, a labdarúgótornák és a rendezvények egy részével összekapcsolt jótékonysági akciók jelentik azt az utat, amely a társadalom értékeinek felismeréséhez, kiválasztásához és támogatásához vezet.  Számos programmal segítünk rászorulókat, egészségügyi vagy más okokból segítséget igénylőket. Kiemelten kezelünk minden olyan törekvést, amellyel hatékonyan járulhatunk hozzá a labdarúgás és a tömegsport lehetőségeivel közvetlenül és tágabb értelemben az egészség megőrzéséhez. Társadalmi törekvéseinkben nemcsak saját elképzeléseinkre és tapasztalatainkra támaszkodunk, hanem már megvalósult (akár nemzetközi) ötleteket és összehasonlítási alapokat is megvizsgálunk. Meggyőződésünk, hogy ez az egyik módja annak, hogy biztosíthassuk a DLSZ sikeres hosszú távú fejlődését.  Tudjuk, hogy egy felelős társadalmi szervezet sikere nemcsak az eredményein mérhető, hanem azzal is, hogy miként szolgálja a közösséget, és miként változtatja meg az emberek életét, mindennapjait. A DLSZ igyekszik lépéseket tenni, hogy támogassa a társadalom fejlődését az egészséges életmód hirdetésével, a mozgás a sportolás lehetőségének megteremtésével, ezzel is erősítve közösségeket, baráti társaságokat, csapatokat, csoportokat.  A társadalmi szerepvállalásunkat ugyanazzal a fegyelemmel, stratégiával és felelősségvállalással kezeljük, mint teszi azt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzattal és a város vezetőivel olyan fenntartható megoldásokat igyekszünk megvalósítani, melyek pénzügyi és szakmai erőforrásainkat azon közösségek szolgálatába állítják, melyek a labdarúgás és a tömegsport területén tevékenykednek.  A DLSZ a nagyszabású és széles rétegeket elérő programjai egyszerre juttatják kifejezésre a sport és a jövő generáció iránti elkötelezettségét. Rendezvényeink, bajnokságaink a korábbi évekhez képest még szélesebb rétegeket céloznak meg, többek között (5-12 éves) gyermekeknek bemutató jelleggel, valamint lányoknak, hölgyeknek bajnoki rendszer keretében szervezett mérkőzésekkel, versenyzési lehetőségekkel.  Jó kapcsolatokat ápolunk az iskolákkal, óvodákkal, intézményekkel, de nem támogatunk olyan társaságokat és rendezvényeket, amelyek sértik az emberi jogokat, a közjót, a közerkölcsöt, a jó ízlést, vagy bármilyen jellegű diszkriminatív véleményt képviselnek.  Arra törekszünk, hogy inkább kevesebb, de jelentős, általunk támogatott vagy szervezett rendezvény legyen, hiszen erőforrásainkat, lehetőségeinket így tudjuk leginkább a támogatásra koncentrálni. A minél nagyobb hatékonyság érdekében terveinket, megvalósult és potenciális projektjeinket rendszeresen felülvizsgáljuk, kiértékeljük, miközben igyekszünk komoly pozitív társadalmi visszhangot kiváltó, illetve széles tömegeket elérő együttműködések kiválasztására.  Tevékenységünket úgy végezzük, hogy lehetőségeinkhez mérten a leginkább megfeleljünk a társadalmi igényeknek. Azon túl, hogy a társadalom szerves részeként szem előtt tartjuk az általános össztársadalmi érdekeket, a közvetlen környezetünk iránt is különösen nagy felelősséggel tartozunk.  Kiemelten kezelünk minden olyan támogatást, amely a DLSZ mindennapi tevékenységével, életével kapcsolatos. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy támogatottjaink tiszteletben tartsák az általunk vallott értékeket, valamint hogy támogatásaink a lehető legjelentősebb pozitív társadalmi hatást érjék el. Ezen felül kiválasztjuk azokat a területeket, melyeket előnyben részesítünk mind a szponzoráció, mind pedig a mecenatúra területén. Következésképpen kiemelten kezeljük általában véve a gyermekek, a rászorulók és a helyi közösségek támogatását. A hitelesség és a megbízhatóság elvének megfelelően, a legszigorúbb etikai normák mentén kezeljük társadalmi tevékenységünket. Döntéseinket szakmai, stratégiai és etikai szempontok alapján hozzuk meg.  Tevékenységünkkel kapcsolatban fontosnak tartjuk a korrekt tájékoztatást, ezért teljesítményünkről rendszeresen beszámolunk a rendelkezésünkre álló médiafelületeken és az interneten. Kizárólag rendezett hátterű programokat szervezünk és támogatunk. A kölcsönös bizalom alapvető elve alapján működünk együtt a programjainkban részt vevő minden partnerünkkel – ugyanígy azonban, a bizalommal való visszaélést a további együttműködést kizáró oknak tekintjük.  Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a sport sokszereplős játék, rengeteg érintettje van, a nézőktől kezdve a sportolókig, támogatókig, közreműködőkig. A felelősség egy része mindenképpen a háttérben működő sportszervezeteké. A társadalmi felelősségvállalás alapvető irányelve azonban az, hogy a sportban részt vevő minden szereplőnek közös a felelőssége abban a tekintetben, hogy milyen morális példát mutat. A DLSZ ezért azt az alapvető szempontot tartja követendőnek, hogy a sport a társadalom számára az egészség, a becsület, és a tisztesség jelképe.  Dunaújváros, 2013. április 30.  Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

Szervezeti felépítése

DLSZ Elnök 
 Kalácska András

DLSZ Főtitkár 
 Petrás Gábor

DLSZ Tagok 
 Karmacsi Tamás
 Futó János
 Márton László
 Hingyi László
 Tóth Imre
 Fekete Mihály
 Vigh György
 Mészáros István
 Viszokai László

DLSZ Játékvezetői Bizottság 
 Nagy Milán elnök
 Futó János tag
 Mészáros István tag

DLSZ Kispályás Bizottság 
 Futó János elnök
 Nagy László tag
 Rácz Ferenc tag
 Kovács József tag

DLSZ Fegyelmi Bizottság 
 Márton László elnök
 Dr. Golubov Béla tag
 Géringer Zoltán tag
 Izing Gábor tag

DLSZ Versenybizottság 
 Mészáros István elnök
 Petrás Gábor tag
 Kovács József tag

DLSZ Női Bizottság 
 Szalavics Eszter elnök
 Petrás Gábor tag
 Vigh György tag
 Tóth Imre tag
 Dénes Nikolett tag

DLSZ Társadalmi Felelősség Bizottság 
 Tóth Imre elnök
 Petrás Gábor tag
 Szűcs Vivien

DLSZ Gyermek, és Ifjúsági Bizottság 
 Petrás Gábor elnök
 Gyenes Éva tag
 Horváth Attila tag
 Balogh Katalin tag
 Lassingleitner Fruzsina

DLSZ Eseményszervező 
 Szűcsné Nagy Zsuzsanna
 Balogh Katalin 
 Pasker Renáta
 Pasker Szilvia
 Ihász Martin
 Izing Szilvia
 Szűcs Vivien
 Nevszecskó Zorica
 Dénes Nikloett
 Balla Csaba

Források

Dunaújváros sportélete
Magyar Labdarúgó-szövetség